Ля́удис — фамилия. Известные носители:

 Ляудис, Валентина Яковлевна (1932—2002) — советский и российский психолог, доктор психологических наук, профессор.
 Ляудис, Казимерас Францевич (1901—1989) — государственный и партийный деятель СССР и Литовской ССР.